krilo, kod ptica organ koji se razvio od prednjih ekstremiteta a služi za uzdizanje ptice u zrak kao i za letenje;
 krila kukaca, kod kukaca organ za letenje;
 krilo zrakoplova, nosiva površina objekta koji leti (avion, jedrilica..) kao i kod nekih vrsta brodova;
 Krilo-Jasenice, naselje južno od Splita
 Krila (1927), film iz 1927.
 Krilo (košarka), košarkaška pozicija